Mickey Finn eller Micky Finn har flere betydninger:
 Mickey Finn (narkotika), en drink med narkotika
 Mickey Finn (tegneseriestribe)
 Mickey Finn (trommeslager) (1947–2003), britisk trommeslager og tidligere medlem af bandet T. Rex
 Micky Finn (fodboldspiller) (født 1954), engelsk tidligere målmand
 Mickey Finn (guitarist) (1947–2013), britisk rockguitarist
 Mickey Finn (opfinder) (1938–2007), amerikansk opfinder af militærsystemer og sportsudstyr
 Mickey Finn (violinist) (1951–1987), irsk spillemand
 Mickie Finn's, natklub og tv-serie (somme tider angivet som Mickey Finn's)
 Mickey Finn (figur), fiktiv figur og pseudonym for forfatteren Ernest Jarrold